Кюммерсбрукк () — община в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Верхний Пфальц. Входит в состав района Амберг-Зульцбах.  Население составляет 9869 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 46,38 км². Официальный код  —  09 3 71 136.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии